Министе́рство иностра́нных дел Лито́вской Респу́блики () — орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области отношений Литовской Республики с иностранными государствами и международными организациями.

Министры 
Министр иностранных дел — министерский пост в правительстве Литвы, глава министерства иностранных дел, который участвует в формировании внешней политики Литвы и представляет интересы Литвы и её граждан, защищает их права.

4 ноября 1918 года вскоре после того, как Литва восстановила свою независимость, министерство иностранных дел Литвы было открыто.

Нынешний министр иностранных дел — Габриелюс Ландсбергис.

Министры с 1918 по 1940 годы 
 Аугустинас Вольдемарас — (11 ноября 1918 — 19 июня 1920);
 Юозас Пурицкис — (19 июня 1920 — 10 декабря 1921);
 Пятрас Климас — (20—31 декабря 1921);
 Владас Юргутис — (2 января — 28 сентября 1922);
 Эрнестас Галванаускас — (28 сентября 1922 — 18 июня 1924);
 Вольдемарас Витаутас Карнекис — (18 июня 1924 — 4 февраля 1925);
 Мечисловас Рейнис — (4 февраля 1925 — 20 апреля 1926);
 Ляонас Бистрас — (21 апреля — 15 июня 1926);
 Миколас Слежявичюс — (15 июня — 17 декабря 1926);
 Аугустинас Вольдемарас — (17 декабря 1926 — 23 сентября 1929);
 Юозас Тубялис — (23 сентября — 7 ноября 1929);
 Довас Заунюс — (8 ноября 1929 — 12 июня 1934);
 Стасис Лозорайтис — (12 июня 1934 — 5 декабря 1938);
 Юозас Урбшис — (5 декабря 1938 — 15 июня 1940);
 Винцас Креве-Мицкевичюс — (15 июня — 15 июля 1940).

Народные комиссары, министры иностранных дел Литовской ССР 
 Повилас Ротомскис — (1944—1949);
 Игнас Гашка — (1949—1959);
 Казис Прейкшас — (1959—1961);
 Леокадия Диржинскайте-Пилюшенко — (1961—1976);
 Александрас Чеснавичюс — (1976);
 Витаутас Зенкявичюс — (1977—1987);
 Владисловас Микучяускас — (1987—1990).

Министры иностранных дел Литвы с 1990 года 
 Альгирдас Саударгас — (24 марта 1990 — 12 декабря 1992);
 Повилас Гилис — (12 декабря 1992 — 4 декабря 1996);
 Альгирдас Саударгас — (4 декабря 1996 — 30 октября 2000);
 Анатанас Валионис — (30 октября 2000 — 18 июля 2006);
 Пятрас Вайтекунас — (18 июля 2006 — 9 декабря 2008);
 Вигаудас Ушацкас — (9 декабря 2008 — 11 февраля 2010).
 Аудронюс Ажубалис — (11 февраля 2010 — 13 декабря 2012).
 Линас Линкявичюс — (13 декабря 2012 — 11 декабря 2020)
 Габриэлюс Ландсбергис — (с 11 декабря 2020 — н.в.)

Примечания

Ссылки 
 Список министров иностранных дел Литвы с 1990 года
 Список министров иностранных дел Литвы с 1918 года

Министерства Литвы
Внешняя политика Литвы

Литва